Ла Кахита има више значења:

 Ла Кахита (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кахита (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кахита, Агва Азул (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кахита, Позо де Роберто Франко (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кахита (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кахита (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кахита (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику